Гвардейская — многозначный термин.

 Гвардейская (балка)
 Гвардейская (река)
 Гвардейская (шахта)